26. Mistrzostwa Świata w Biathlonie odbywały się od 19 do 24 lutego 1991 w Lahti. Fińskie miasto było już wcześniej organizatorem biathlonowych mistrzostw w 1981 (tylko mężczyźni) oraz w 1987 (tylko kobiety).

Mężczyźni

Sprint

Bieg indywidualny

Sztafeta

Zawody drużynowe

Kobiety

Sprint

Bieg indywidualny

Sztafeta

Zawody drużynowe

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 skisport365.com: WSC 1991 20 km Individual 
 skisport365.com: WSC 1991 10 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 1991 4x7.5 km Relay 
 skisport365.com: WSC 1991 20 km Team 
 skisport365.com: WSC 1991 15 km Individual 
 skisport365.com: WSC 1991 7.5 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 1991 3x7.5 km Relay 
 skisport365.com: WSC 1991 15 km Team 

Mistrzostwa świata w biathlonie
1991 w sportach zimowych
Biathlon w Finlandii